Pedro Paulo es el nombre por el que se conoce tanto a...

 Pedro Paulo Requena, futbolista peruano.
 Pedro Paulo Diniz, piloto de automovilismo brasileño.